A 79. spanyol labdarúgó-bajnokság (spanyolul: La Liga vagy Primera División) első osztályának küzdelmeiben 20 csapat vesz részt. Az FC Barcelona az első osztály jelenlegi címvédője. A bajnokság 2009. augusztus 29-én kezdődött.

A bajnokság állása 

|rowspan="2" bgcolor="#FAFAFA"|

|rowspan="8" bgcolor="#FAFAFA"|

Kereszttábla

Góllövőlista 
Utolsó frissítés: 2010. május 1., források: futbol.sportec és Yahoo! Sport.

Zamora-díj a legjobb kapusnak 

Utoljára frissítve: 2010. január 25.Forrás: futbol.sportec

Stadionok 

Forrás: LFP (a spanyol bajnokság honlapja)

La Liga szezonok
spanyol 1